Premuda – isola della Croazia
 Impresa di Premuda – azione navale compiuta nel 1918 dalla Regia Marina
 Premuda – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Premuda – esploratore e cacciatorpediniere della Regia Marina
 Premuda – società di trasporto marittimo
 Premuda – famiglia patrizia veneziana poi divenuta Semenzi